Берцелиус:

 Берцелиус, Йёнс Якоб (1779—1848) — шведский химик.
 Берцелиус — ударный кратер в северной части Таврских гор на видимой стороне Луны.